Муниципалитет Хенераль-Ла-Мадрид  () — муниципалитет в Аргентине в составе провинции Буэнос-Айрес.

Территория — 4800 км². Население — 10783 человек. Плотность населения — 2,25 чел./км².

Административный центр — Хенераль-Ла-Мадрид.

География 
Департамент расположен в центральной части провинции Буэнос-Айрес.

Департамент граничит:
на северо-западе — c муниципалитетом Деро
на северо-востоке — с муниципалитетом Олаваррия
на востоке — с муниципалитетом Лаприда
на юге — с муниципалитетом Коронель-Принглес
на западе — с муниципалитетом Коронель-Суарес

Важнейшие населенные пункты

Примечания 

Муниципалитеты провинции Буэнос-Айрес